Zachary – forma inglese del nome proprio di persona italiano maschile Zaccaria
Zachary – città della Parrocchia di East Baton Rouge, Louisiana
Zachary – città della Contea di Colusa, California
Zachary – romanzo di Ernest Pintoff